Марксфельд — название населённых пунктов на Украине:

 Марксфельд — до 1945 г. название села Мирное в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Марксфельд — до 1945 г. название села Богдановка в Тельмановском районе Донецкой области.